Howard E. Scott – chitarrista statunitense e fondatore del gruppo musicale War
 Howard H. Scott – tecnico del suono statunitense
 Howard Scott – ingegnere statunitense e fondatore del movimento tecnocratico
 Howard Scott Gentry – botanico statunitense
 Howard Scott Warshaw – programmatore e autore di videogiochi statunitense